Sulki peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Sulki, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Sulki, un village dans la voïvodie de Podlachie